La competizione di spada maschile a squadre ai XVII Giochi panamericani di Toronto ha avuto luogo il 24 luglio 2015 al Toronto Pan Am Sports Centre (CIBC Pan Am/Parapan Am Aquatics Centre and Field House).

Risultati

5º - 8º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni
Risultati Toronto2015.org

Scherma ai XVII Giochi panamericani